A Lehetetlen küldetés (Rate of Exchange) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának huszonegyedik, a sorozat utolsó előtti epizódja, összességében pedig a hetvennyolcadik.

Az epizód kezdetén Michael azt mondja Mahone-nak, hogy meg fogják menteni Lincolnt is és Sarát is. Alex azt javasolja, hogy először Lincolnért menjen. Közben Christina megvallja Lincolnnak, hogy nem érti, miért törődik vele annyit az öccse, mikor mindig bajba keveredik, mivel nem valami agyas. Michael felhívja az anyját és közli vele, hogy találkozzanak 45 perc múlva és átadja a Scyllát. Ezalatt Krantz emlékezteti Sarát, hogy ha annak idején nem hagyta volna nyitva az orvosi rendelő ajtaját a Fox Riverben, akkor sokak életben lennének még, beleértve az apját is. A Tábornok biztos benne, hogy Michael vissza fogja neki vinni a Scyllát, mert a fontos helyzetekben mindig a szívére hallgat. Sara egyetért, mivel Krantz már nem lenne életben, ha nem a szívére hallgatott volna. Krantz Zsebessel hagyja Sarát, aki előveszi a zsebét és kényszeríti a nőt, hogy fogja meg.

A kikötőben, ahová a találkozót beszélte meg az anyjával, Michael készít egy dobozt tele robbanószerrel. Mahone azonban azt javasolja, hogy adja át a Scyllát az anyjának, hogy megmentse a szeretteiket, beleértve Pamet, LJ-t és Sofiát is, de Michael nem szándékozik megtenni ezt. Christina megérkezik: Linc a terepjáróban van megbilincselve, Downeyval. Követeli a Scyllát és Michael irányába kezd menni, de megáll a drót előtt, amit a fia állított fel. Michael megpróbálja közelebb csalogatni, de Christina erre parancsot ad az egyik emberének, hogy ölje meg Michaelt. A férfi rálép a drótra, aminek következtében felrobban a doboz, ám Christinának sikerül elmenekülnie és elrejtőznie egy elhagyatott irodában. Ott azt mondja Lincolnnak, hogy már nem fogja megélni, hogy nagybácsi lehessen. Ekkor Linc rájön, hogy Sara terhes, és senkinek nem mondta még el.

Downey közli Christinával, hogy Banerjee van a telefonnál, és érdeklődik, hogy miért nem kapta még meg a Scylla technológiát. A nő elmondja Lincnek, hogy Michaelnek tíz perce van. Eközben Krantz hívja Michaelt, aki azt mondja neki, hogy minden ügynök és rendőr az ő nyomában van, és ez hátráltatja, mivel ha elkapják, akkor a Scyllát is elkobozzák, mint bizonyítékot. A Tábornok egy órát ad neki, utána Zsebesre hagyja Sarát. Theodore elmondja Sarának, hogy ha ennek az egésznek vége, Krantz tábornok alkalmazni fogja őt. Erre a nő azt mondja, hogy ez nem fog bekövetkezni, hanem meg fogja öletni őt is Krantz. Viszont ha elengedi őt és segít neki megtalálni Michaelt, akkor újra tiszta lappal indulhat Michaelnél. Azok után, ami történt köztük, sosem lesz tiszta a lap, és ha nem szállítják Krantznak a Scyllát, akkor már csak mocskosabb lesz-válaszol Zsebes. Michael hívja Christinát és követeli, hadd beszéljen a bátyjával, aki közli vele, hogy Sara terhes és őt mentse meg helyette. Christina elveszi tőle a telefont és megszakítja a beszélgetést.

Self egy kórházban ébred, ahol már két F.B.I. ügynök kérdezgeti Michael és Lincoln hollétéről. Miután nem beszél, kínozni kezdik. Végül annyit elárul, hogy nem tudja, hol vannak, de kiderítheti, cserébe viszont védettséget követel.

Eközben Chicagóban Sucrét, aki még mindig fél a rendőrautók látványától, követi valaki. Egy sikátorban megvárja a követőjét, aki nem más, mint C-Note. Beszélgetni kezdenek. Mindketten boldogan élnek a családjukkal. Azt mondja C-Note, hogy azért kereste meg Sucrét, mert a Mahone ellen kötött alkuját az F.B.I. felrúgta, és vissza akarták vinni a Fox Riverbe. Mindenképpen találkoznia kell Michaellel és Lincolnnal. Sucrénak gyanússá válik C-Note és majdnem elmegy, de az ragaszkodik hozzá, hogy csak segíteni szeretne. A testvérek megint bajban vannak, és csak akkor mászhatnak ki belőle, ha segít neki megtalálni őket. Sucre nem akarja még egyszer megkockáztatni a családja elvesztését. C-Note biztos benne, hogy a férfi, aki megkereste őt, segíthet. Egy szerkezetet szeretne jó kezekbe juttatni, ehhez kell megtalálniuk Michael és Lincolnt, cserébe pedig tisztázza mindegyiküket. C-Note elviszi Sucrét a férfihoz, akinek az arcát nem látjuk, csak a kezét, egy ismerős gyűrűvel az ujján.

Ezalatt amint Michael ellenőrzi a Scyllát, Mahone kérdezi, hogyan menthetnék meg Pamet is, de erre Michaelnek nincs terve. Azt mondja Alexnek, hogy ha kell valamit tennie Pam biztonságáért, akkor tegye meg. Közben Christina gúnyolódva közli Lincolnnal, hogy sosem törődött vele annyira, mert sosem tekintette a saját fiának. Fokozza az idegességét, amikor megtudja, hogy Banerjee elhagyta az országot, nem bízván már Christinában, hogy átadja neki a Scyllát. Linc épp most fosztotta meg háromnegyed milliárd dollártól. Már épp lelőni készülne Lincet, amikor megcsörren a telefonja. Mahone az, aki azt mondja, hogy visszaviszi neki a Scyllát, cserébe a családja védelméért és Linc elengedéséért. Tartozik Lincolnnak.
Mindeközben Michael hívja Krantzot, aki egy parkolóban akarja megejteni a cserét húsz perc múlva, a Scylláért Sarát. Ezután látjuk Mahone-t, amint Michael átad neki egy ugyanolyan dobozt, amiben a Scylla van, de csak egy másolatot. Krantz elindul Ralph-al. A terve az, hogy megöli Michaelt. Sarát pedig Zsebessel hagyja.

Mahone találkozik Christinával. Azt szeretné, ha előbb biztonságba helyeztetné Pamet, mielőtt átadja neki a Scyllát, a nő viszont ragaszkodik hozzá, hogy előbb látni akarja azt. Közben Downey informálja Christinát, hogy Selfet védelem alá helyezték. Self hívja Michaelt, de ő nem mond semmit. Az ügynököket megkéri egy doktor, hogy hagyják el a kórtermet. De a doktor valójában Downey, aki injekciót ad be Selfnek, aki hirtelen rosszul lesz.

Michael a parkolóban hagyja a Scylla táskát. Krantz és Ralph megérkeznek és látják, hogy a táska üres. Az apartmanban Zsebes Sara megerőszakolására készül. Sara megpróbálja beadni Theodore-nak, hogy még a Fox Riveres aktáiból tudja, hogy impotens. Zsebes ártalmatlanná teszi a nőt. Mikor húzná le a nadrágját, hirtelen fejbe vágja Michael hátulról. Michael már készülne bezúzni Zsebes koponyáját, de Sara lebeszéli róla.

Christina kiveszi a Scyllát a táskából, amit Mahone hozott. Mahone újra mondja a nőnek, hogy helyezze biztonságba Pamet, aki közli vele, hogy először meg akar róla bizonyosodni, hogy működik a Scylla és bezárja őt Linc mellé. Elmondja Lincnek, hogy megmenteni jött őt. Közben úgy tűnik, hogy Michaelnél is van egy Scylla. Egy visszajátszásban látjuk, amikor Michael azt mondja Mahone-nak, hogy ha bármit is kell tennie, hogy megmentse Pamet, tegye meg. Utána látjuk Michael tervét: a Scylla belsejébe robbanószert tesz Mahone. Mindkét ’Scylla’, amit a Tábornoknak és Christinának is adtak, bombák. Mahone megkérdi Linctől, hogy készen áll-e, hogy eltűnjenek. Downey ellenőrzi a Scyllát, de valami nincs rendben. Christina rájön, hogy Michael átverte. Az epizód zárásaként látjuk a visszaszámláló órát a robbanószeren, a Scylla belsejében. 

A szökés epizódjai